Djampea, een Indonesisch eiland ten zuiden van Celebes.
 Hr. Ms. Djampea, een Nederlandse hulpmijnenveger van de DEFG-klasse.